Fehrbelliner Platz (plein)
Fehrbelliner Platz (metrostation)